Hejnice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Hejnice (ort i Tjeckien, Liberec), Okres Liberec, 
 Hejnice (ort i Tjeckien, Pardubice), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar